Beckville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beckville (Indiana), im Montgomery County
 Beckville (Minnesota), im Meeker County
 Beckville (Mississippi), im Kemper County – nicht mehr existent
 Beckville (Missouri), im Wayne County
 Beckville (Pennsylvania), im Schuylkill County
 Beckville (Texas), im Panola County